Hafiz ou Hafez est un mot persan ( [ḥāfiẓ]) qui signifie gardien.

Ce mot peut désigner :
 Hafiz de Chiraz est un poète persan majeur du  ;
 Hafiz, un prénom persan, arabe et turc ;
 un hafiz, une personne qui connaît le Coran par cœur ;
 Hafez el-Assad (1930-2000), président de la Syrie ;
 Hafez, un film iranien réalisé par Abolfazl Jalili en 2007.

 Abdel Halim Hafez (1929-1977), chanteur et acteur égyptien ;
 Chems-Eddine Hafiz (né en 1954), un avocat franco-algérien ;
 Mounir Hafez (1911-1998), un soufi ;
 Nada Hafez (née en 1997), une escrimeuse égyptienne ;
 Rabah Hafid (né en 1985), footballeur algérien ;
 Sherwite Hafez (née en 1967), nageuse égyptienne ;
Thuraya Al-Hafez (1911-2000), femme politique et féministe syrienne.